Калининская волость — название ряда низовых административно-территориальных образований в РСФСР.

 Калининская волость —  волость в Островском районе Псковской области в 1995— 2005 гг. (упразднена в пользу Бережанской волости)
 Калининская волость —  волость в Великолукском уезде Псковской губернии в 1924—1927 гг.
 Калининская волость —  волость в Угличском уезде Ярославской губернии в 1923—1929 гг.
 Калининская волость —  волость в Ак-Булакском уезде Актюбинской губернии Киргизской АССР в 1922—1924 гг.